Rinpung, ook geschreven als Rinbung kan verwijzen naar:
Rinpung (district), een voormalige regio in Tibet, tegenwoordig een arrondissement
Rinpung-dynastie, een voormalige dynastie in Tibet van de 15e tot 17e eeuw
Dzong van Rinpung, een dzong in Rinpung